Параскева — християнське жіноче ім'я
 Свята Параскева — ім'я декількох християнських святих
 Параскева П'ятниця — слов'янський міфологічний образ
 Параскева Топловська (Родимська) — преподобна, православна свята, ігуменя Топловського жіночого монастиря (1849—1928).